Международный теннисный турнир в Страсбурге 2016 — это 30-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В 2016 году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили на кортах Tennis Club de Strasbourg в Страсбурге с 15 по 21 мая 2016 года.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Сара Эррани (№ 18 в мире на тот момент). Итальянская теннисистка проиграла уже в первом раунде чемпионке 2014 года Монике Пуиг. Прошлогодняя победительница Саманта Стосур защищала свой титул в качестве третьего номера посева и доиграла до четвертьфинала, однако не вышла на матч с № 10 посева Каролин Гарсией из-за травмы запястья. По итогу титул достался именно Гарсии, которая в финале обыграла теннисистку из квалификации Мирьяну Лучич-Барони. Хорватская теннисистка сыграла в финале в Страсбурге второй раз с перерывом в 19 лет (до этого в 1997 году). В основных соревнованиях приняли участие две представительницы России: Елена Веснина и Алла Кудрявцева (попала на турнир через квалификацию). Обе теннисистки смогли выйти в четвертьфинал.

В парном турнире главный приз завоевала пара под первым номером посева Анабель Медина Гарригес и Аранча Парра Сантонха, переигравшие в финале третьих номеров посева Марию Иригойен и Лян Чэнь. В прошлом году Лян Чэнь выиграла соревнования в паре с Чжуан Цзяжун, которая также сыграла на турнире под вторым номером посева в паре с Дарьей Юрак и проиграла в полуфинале, как раз, Иригойен и Лян.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Каролин Гарсия обыграла  Мирьяну Лучич-Барони со счётом 6-4, 6-1.
 Гарсия выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Лучич-Барони сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=<small>1/WC
| RD1-team01= С. Эррани
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=1
| RD1-seed02=
| RD1-team02= М. Пуиг
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Я. Шведова
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=LL
| RD1-team04= В. Раззано
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Х. Уотсон
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06=
| RD1-team06= К. Бондаренко
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= С. Чжэн
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=65
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Е. Веснина
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= С. Стосур
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Л. Дэвис
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Ш. Се
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= И. Сюй
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= К. Нара
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Дж. Тайхман
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=
| RD1-team15= К. Флипкенс
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= К. Гарсия
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= М. Пуиг
| RD2-score01-1=65
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=2r
| RD2-seed02=LL
| RD2-team02= В. Раззано
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=
| RD2-team03= К. Бондаренко
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Е. Веснина
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= С. Стосур
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Ш. Се
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Дж. Тайхман
| RD2-score07-1=65
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= К. Гарсия
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=LL
| RD3-team01= В. Раззано
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Е. Веснина
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=1

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= С. Стосур
| RD3-score03-1=
| RD3-score03-2=
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=10
| RD3-team04= К. Гарсия
| RD3-score04-1=w/o
| RD3-score04-2=
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=LL
| RD4-team01= В. Раззано
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=5
| RD4-seed02=10
| RD4-team02= К. Гарсия
| RD4-score02-1=63
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=7
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Анабель Медина Гарригес /  Аранча Парра Сантонха''' обыграли  Марию Иригойен /  Лян Чэнь со счётом 6-2, 6-0.
 Медина выиграла 3-й парный титул в сезоне и 28-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Парра выиграла 3-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Страсбурге

 WTA Тур 2016

 Международная серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Франция
Спорт во Франции в 2016 году
Май 2016 года
2016